Brugna ima više značenja:
 Brugna, Alessandria
 Brugna, Reggio Emilia